Andreu Bosch i Girona (~1903/04 - 1978), futbolista català
 Andreu Bosch i Pujol (1931 - 2004), futbolista català
 Andreu Bosch (doctor) (), autor del «Summari Index o Epitome dels Títols de Honor de Cathalunya, Rosselló, y Cerdanya», 1628
 Andreu Bosch i Rodoreda (1961) Doctor en història i polític català, alcalde de Teià entre 2003 i 2009